Harpographium är ett släkte av svampar. Harpographium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Harpographium